

Cinéma 

 Buster, un film avec Phil Collins sorti en 1988.

Prénom ou pseudonyme 

 Buster Bailey (1902-1967), clarinettiste et saxophoniste américain ;
 Buster Crabbe (1908-1983), nageur et acteur américain ;
 Buster Keaton (1895-1966), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain ;
 Buster Martin (peut-être né en 1906), le plus vieil employé du Royaume-Uni ;
 Buster Mathis (1943-1995), boxeur américain ;
 Buster Posey (né en 1987), joueur de baseball américain ;
 Buster Smith (1904-1991), saxophoniste de jazz américain ;
 Buster Williams (né en 1942), contrebassiste américain ;
 Prince Buster (1938-2016), musicien jamaïcain ;
 Buster C Mottram, joueur britannique de tennis ;
 Buster Bloodvessel, chanteur du groupe Bad Manners ;
 Buster Matheney, joueur de basket-ball américain.

Personnage de fiction 

 Buster, un personnage de l'univers de Winnie l'ourson.
 Buster Bluth, un personnage de la série Arrested Development.
Buster Bunny, un personnage de la série d'animation Les Tiny Toons.

Informatique 

 Buster est le nom de la version stable Debian 10.0 depuis le .

Autres 

 Bunker buster, un type de bombe ;
 Buster Brown, une bande dessinée créée par Richard Felton Outcault.